198-я пехотная дивизия  () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

Формирование 
198-я пехотная дивизия была сформирована 1 декабря 1939 во время 7-й мобилизации в военном округе протектората Богемии и Моравии () из личного состава резервных частей.

Районы боевых действий 
 Протекторат Богемии и Моравии (декабрь 1939 — апрель 1940);
 Дания (апрель — июнь 1940);
 Франция (июнь 1940 — февраль 1941);
 Румыния (февраль — июнь 1941);
 СССР (южное направление) (июнь 1941 — июнь 1944);
 Франция (июнь 1944 — март 1945);
 Южная Германия (март — май 1945).

Командование 
Командиры
 генерал от инфантерии Отто Рёттиг ( (10 января 1940 — 10 апреля 1942)
 полковник, с 5 июля 1942 генерал-майор Альберт Бак ( (10 апреля — 6 сентября 1942, погиб в бою в Новороссийск );
 полковник, с 1 октября 1942 генерал-майор Йоханн Людвиг Мюллер ( (6 сентября 1942 — 5 февраля 1943)
 генерал-лейтенант Ганс-Йоахим фон Горн ( (5 февраля 1943 — 1 июня 1944)
 генерал-майор Отто Рихтер ( (1 июня — 1 августа 1944, ТИО)
 генерал-лейтенант Курт Оппенландер ( (1 — 5 августа 1944)
 генерал-майор Альфред Кюхнерт ( (5 августа — 1 сентября 1944)
 генерал-майор Отто Шиль ( (1 сентября 1944 — 18 января 1945)
 генерал-майор Конрад Барде ( (18 января — 26 апреля 1945)
 генерал-лейтенант Гельмут Штадке ( (26 апреля — 8 мая 1945).

Примечания

Комментарии

Сноски

См. также 
 Полтавско-Кременчугская операция
 Воронежско-Харьковская операция
 Ростовская операция (1943)
 Новороссийско-Таманская операция
 Воздушные бои на Кубани (1943)
 нижнеднепровская операция

Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне